If on a Winter’s Night… () — девятый студийный альбом британского рок-музыканта Стинга. Выпущен в 2009 году в нескольких форматах: виниловая пластинка, компакт-диск, а также эксклюзивным изданием — CD + DVD о создании альбома под названием The Genesis of ‘If on a Winter’s Night…’ in Six Chapters, упакованные в книгу с твердым переплётом (вышло ограниченным тиражом).

Название альбома — отсылка к роману «Если однажды зимней ночью путник» Итало Кальвино.

Список композиций 
 «Gabriel’s Message» (2:34)
 «Soul Cake» (3:29)
 «There is No Rose of Such Virtue» (4:04)
 «The Snow It Melts the Soonest» (3:44)
 «Christmas at Sea» (4:38)
 «Lo, How a Rose E’er Blooming» (2:42)
 «Cold Song» (3:16)
 «The Burning Babe» (2:45)
 «Now Winter Comes Slowly» (3:06)
 «The Hounds of Winter» (5:51)
 «Balulalow» (3:10)
 «Cherry Tree Carol» (3:12)
 «Lullaby for an Anxious Child» (2:50)
 «The Hurdy-Gurdy Man» (2:51)
 «You Only Cross My Mind in Winter» (2:36)
 «Bethlehem Down» [Бонус-трек, доступный на limited/deluxe изданиях, и iTunes] (2:56)
 «Blake’s Cradle Song» [Бонус-трек, доступный на limited/deluxe изданиях] (3:32)
 «Coventry Carol» [Бонус-трек доступный на японском издании альбома] (2:33)

Хит-парады

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Примечания

Ссылки 
 
 If On a Winter’s Night… на сайте Sting.com
 
 
 

Альбомы, сертифицированные как золотые Канадской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы Стинга
Альбомы, сертифицированные как золотые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний